Hudtwalckerstraße (Hamburg), een straat in Hamburg
Hudtwalckerstraße (metrostation), een station van de Hamburgse metro